Кріс Еверт і Венді Тернбулл були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Террі Фелпс і Раффаелла Реджі виграли титул, перемігши у фіналі пару Кеммі Макгрегор і Синтія Макгрегор з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Розалін Феербенк /  Ева Пфафф (півфінал)
 Мері Лу Деніелс /  Кетлін Горват (чвертьфінал)
 Катріна Адамс /  Пенні Барг (півфінал)
 Кеммі Макгрегор /  Синтія Макгрегор (фінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Eckerd Open Doubles Draw

Eckerd Open
Тур WTA 1988